

Geografia 
 Vale – parrocchia dell'isola di Guernsey
 Vale – census designated place del Dakota del Sud
 Vale – città dell'Oregon

Persone 
 Angélica Vale – attrice e cantante messicana
 Giorgio Vale – terrorista italiano
 Jerry Vale – cantante statunitense di origini italiane
 Mallory Vale – astronoma statunitense
 Travers Vale – regista inglese

Altro 
 Vale – locuzione latina
 Vale – compagnia mineraria brasiliana
 Vale – album dei Black Veil Brides del 2018